Vallehermoso - gmina położona w południowo-zachodniej i północno-zachodniej części wyspy La Gomera, w prowincji Santa Cruz de Tenerife, na Wyspach Kanaryjskich. Jej stolicą jest miasto Vallehermoso znajdujące się na północnym wybrzeżu. Przez miasto przebiega główna droga okrążająca wyspę.

Statystyka
Populacja wynosi 3141 osób (ISTAC, 2005), przy gęstości zaludnienia 47.6 osoby/km2, a całkowita powierzchnia 109.11 km2. Vallehermoso jest drugą co do wielkości gminą na wyspie.

Podobszary
Alojera
Arguamul
El Cercado
Chipude
La Dama
Epina
El Ingenio
Macayo
Tamargada
Tazo

La Gomera